In der Hoofdklasse 1991/92 wurde die 69. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. 

Der Titelverteidiger Volmac Rotterdam, die Hilversums Schaakgenootschap und Conitex/De Variant Breda lieferten sich einen Dreikampf um den Titel. Alle drei Mannschaften erzielten im direkten Vergleich je einen Sieg und eine Niederlage und gewannen alle übrigen Wettkämpfe, so dass die Brettpunkte über die Titelvergabe entscheiden mussten. Hier behielt Rotterdam die Oberhand. Aus der Klasse 1 waren die zweite Mannschaft von Volmac Rotterdam und Watergraafsmeer aufgestiegen. Während Rotterdams zweite Mannschaft den Klassenerhalt erreichte, musste Watergraafsmeer zusammen mit der Baldwin/Bussums Schaakgenootschap absteigen.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 21. September, 12. Oktober, 16. November, 7. Dezember 1991, 1. und 22. Februar, 14. März, 4. April und 2. Mai 1992.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saisonübersicht auf der Homepage von Eric Roosendaal (niederländisch)

Sportveranstaltung in den Niederlanden
1991
Schachveranstaltung 1991
Schachveranstaltung 1992